ММУ — трёхбуквенная аббревиатура.

Название учреждений 
 ММУ — Магнитогорское музыкальное училище им. М. И. Глинки (с 1939 по 1993 годы — ныне Магнитогорская государственная консерватория имени М. И. Глинки)
 ММУ — Махачкалинское музыкальное училище, либо ММУ им. Гасанова
 ММУ — Монгольский международный университет
 ММУ — Московский международный университет.
 ММУ имени Сеченова — Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова

Продукция 
 ММУ-1000, ММУ-2000  — названия посудомоечных машин Гродненского завода торгового машиностроения

Сокращение юридического статуса учреждения 
 ММУ — медицинское муниципальное учреждение (пример: "ММУ Городская больница № ... г. ...")